Кеннет Уэйн «Кен» Драйден (; 8 августа 1947, , Онтарио) — канадский хоккеист, вратарь, позднее — политик, министр социального обеспечения Канады в 2004 — 2006 годах.

Образование 
В 1964 году поступил в Корнеллский университет, изучал историю. Играл в студенческой команде. В 1969 году получил степень бакалавра. Играл за любительскую сборную Канады на Чемпионате мира 1969 года.

Взял перерыв в НХЛ в сезоне 1973/74 для получения степени в области права в Университете Макгилла.

Спортивная биография 
Выступал в Национальной хоккейной лиге за клуб «Монреаль Канадиенс» с 1970 по 1979 год. Шесть раз выигрывал Кубок Стэнли (1971, 1973, 1976—1979). Пять раз признавался лучшим вратарем НХЛ (1973, 1976—1979).

В сезоне 1970—1971 года, когда Драйден впервые с «Монреалем» выиграл Кубок Стэнли, в регулярном сезоне он провёл  6 матчей, появившись лишь в самом конце сезона. Монреаль с Драйденом выиграл все 6, причём Драйден пропустил только 10 шайб. Новичок-вратарь был сюрпризом для плей-офф — и закончил его звездой, получив по итогам плей-офф Конн Смайт Трофи (самому ценному игроку в плей-офф). В первом раунде в 7 играх был повержен действующий обладатель Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». В финале «Монреаль» также в 7 играх победил «Чикаго Блэкхокс».
Поскольку в сезоне 1970—1971 года Драйден провёл лишь 6 игр, в следующем сезоне он считался новичком — и получил приз лучшего новичка НХЛ — Колдер Трофи. Случай, когда Колдер Трофи оказался не первой наградой хоккеиста — единственный в истории НХЛ.

Позже, во второй половине 1970-х, Кен Драйден, продолжая играть, стал ещё и единственным в НХЛ бакалавром, получив диплом адвоката. Оставив хоккей в возрасте 26 лет после конфликта с руководством клуба, Драйден стал работать в юридической фирме Торонто. Руководство «Монреаля», не добившись успеха с тремя голкиперами, пришедшими после Драйдена, через год сумело уговорить вернуться его в большой хоккей, на этот раз пойдя навстречу всем требованиям хоккеиста.

Драйден также участвовал в суперсерии СССР — Канада 1972 года, о которой через год после событий написал книгу, вышедшую в СССР в 1975 году под названием «Хоккей на высшем уровне». В 1979 году вратарь окончательно завершил карьеру.

На Олимпийских играх 1980, 1984 и 1988 годов Драйден работал комментатором на телевидении. Преподавал в Университете Торонто и работал в Министерстве образования. В течение 18 лет он написал несколько книг: «Игра» и «Домашняя игра» на тему хоккея и «В школе» на образовательную тему. Он также принял участие в создании на канадском телевидении документальной серии об истории хоккея.

С 1997 по 2003 год был президентом хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс».

В 1983 году Кен Драйден был избран в Зал хоккейной славы, в 2011 году — в Зал спортивной славы Онтарио.

В зале хоккейной славы изображён в позе "мыслителя", поставив вертикально перед собой клюшку, скрестив на набалдашнике из изоленты руки и положив на них подбородок. Именно так он вёл себя на хоккейном поле, когда его команде не угрожала опасность.

Статистика

Награды 
 1970-71 — Конн Смайт Трофи
 1971-72 — Колдер Трофи
 1972-73 — Везина Трофи
 1975-76 — Везина Трофи
 1976-77 — Везина Трофи
 1977-78 — Везина Трофи
 1978-79 — Везина Трофи

Политическая деятельность 
Впервые баллотировался от Либеральной партии в Палату общин на выборах 2004 года и был избран от округа в провинции Онтарио. В 2004-2006 министр социального обеспечения в правительстве Пола Мартина.

На выборах 2006 переизбрался, хотя Либеральная партия потерпела поражение. Выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Либеральной партии в декабре 2006 года на партийном Конвенте в Монреале, набрал 4,9 % голосов делегатов, занял пятое место.

На выборах 2008 годов снова был избран. На разгромных для Либеральной партии выборах 2011 года потерпел поражение.

Семья 
Женат, имеет двоих детей и четверых внуков. Старший брат Дэйв (род. 1941) играл вместе с ним в «Баффало Сейбрз».

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 История «Монреаль Канадиенс» — Кен Драйден
 BBC — Кен Драйден: «политика, как хоккей»

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла
Игроки «Корнелл Биг Ред» (хоккей)
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Колдер Трофи
Обладатели Везина Трофи
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Министры Канады
Генеральные менеджеры «Торонто Мейпл Лифс»
Писатели Канады
Спортивные телекомментаторы
Хоккейные функционеры Канады
Члены 27-го правительства Канады
Президенты Ассоциации игроков НХЛ
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»